

Прізвище 
 Александр Ломбар (1810—1887) — швейцарський філантроп та історик.
 Ален Ломбар (нар. 1940) — французький дирижер.
 Дені Ломбар (1938—1998) — французький сходознавець.
 Венсан Ломбар де Лангр (1765—1830) — французький письменник.

Географічна назва 
 Ломбар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ломбар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура